Federico II de Brandeburgo ( von Brandenburg; Tangermünde, 19 de noviembre de 1413-Neustadt an der Aisch, 10 de febrero de 1471), apodado "el de Hierro" (der Eiserne) y a veces "Diente de Hierro" (Eisenzahn), fue un príncipe elector del Margraviato de Brandeburgo desde 1440 hasta su abdicación en 1470, así como miembro de la Casa de Hohenzollern.

Biografía 
Federico II nació en el castillo de Tangermünde (en alemán: Burg Tangermünde), cuando Tangermünde estaba dentro del margraviato de Brandeburgo. Era hijo de Federico I, primer gobernante Hohenzollern de Brandeburgo, y de su esposa Isabel, hija de Federico de Baviera y de Magdalena Visconti. La última era una hija de Bernabé Visconti, señor de Milán, y de Beatrice Regina della Scala. Entre sus hermanos se contaban Juan el Alquimista y Alberto III Aquiles; ambos gobernaron en Brandeburgo como margraves.

En 1421, a los 8 años de edad, Federico fue comprometido con la princesa Eduviges Jagellón de Polonia, pero ella murió el 8 de diciembre de 1431, antes de que pudiera tener lugar el matrimonio, al parecer envenenada por su madrastra, Sofía de Halshany.

Cuando Federico I se retiró en 1437, compensó a su incapaz hijo mayor, Juan, con el principado de Bayreuth, mientras que Federico II asumió el gobierno de Brandeburgo. A diferencia de su padre, se apartó de la política imperial y concentró sus esfuerzos en pacificar a la nobleza y las ciudades del electorado. Las disputas con la ciudad de Berlín comenzaron en 1440 con motivo de sus planes para construir una nueva residencia en la isla de Cölln, en el río Spree. En 1448, la indignación (Berliner Unwille) contra la cesión de territorio de la ciudad por una fortaleza electoral culminó en revuelta abierta, cuando los ciudadanos inundaron las excavaciones del futuro Stadtschloss. A pesar de todo, Federico II prevaleció, hizo construir el palacio y disminuyó los privilegios de la ciudad.

En 1454 y 1455, concluyó los tratados de Cölln y Mewe y por lo tanto recuperó la Neumark (Nueva Marca) del Estado teutónico. Cansado de la larga lucha con el Ducado de Pomerania, abdicó en 1470 en favor de su hermano menor, Alberto Aquiles, se retiró al principado de Bayreuth y murió un año después en Neustadt an der Aisch.

Matrimonio e hijos 
El 11 de junio de 1441, Federico II se casó con Catalina de Sajonia (1421-23 de agosto de 1476), una hija del elector Federico I de Sajonia y de Catalina de Brunswick-Luneburgo. Tuvieron cuatro hijos:

Dorotea (1446-20 de marzo de 1519), se casó con el duque Juan V de Sajonia-Lauenburgo el 12 de febrero de 1464.
Margarita (1450-1489), se casó con el duque Bogislao X de Pomerania.
Juan (1452-1454).
Erasmo (1453-1465).

Antepasados

Enlaces externos 

Electores de Brandeburgo del siglo XV (casa de Hohenzollern)
Margraves de Bayreuth